Böttcherstraße 1 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Böttcherstraße 1 (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Köpenick
 Robinson-Crusoe-Haus (Bremen)